Teruaki Kobayashi (Naka, 20 de junho de 1979) é um futebolista profissional japonês que atua como zagueiro. Atualmente defende o Sagan Tosu.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vissel Kobe
Futebolistas do Sagan Tosu
Futebolistas do JEF United Ichihara Chiba
Futebolistas do Montedio Yamagata
Futebolistas do Ventforet Kofu